Akpınar (district), Turks district in de provincie Kırşehir
Akpınar (stad), een stadje binnen het Turks district Akpınar
 Akpınar (Hozat), dorp in het Turkse district Hozat, provincie Tunceli
 Akpınar (Kangal), dorp in het Turkse district Kangal, provincie Sivas